La palabra Electrum tuvo dos significados en la antigüedad:
Electrum: Aleación de oro y plata, en proporción aproximada de 1:4 respectivamente, similar al actual oro blanco. 
El ámbar, conocido por los griegos desde la época homérica.

El oro electrum suele llamarse a la aleación de cobre, plata, oro, rodio y paladio, en rocas presentes en la corteza terrestre.